Příjmení Harden nosí více různých osobností:

 Arthur Harden (1865–1940) – britský biochemik, nositel Nobelovy ceny
 Marcia Gay Harden (* 1959) – americká herečka
 Tim Harden (* 1974) – americký sportovec, atlet-sprinter

Podobná příjmení 
 Hardin